Европейский конкурс по футболу среди женщин 1984 года, или «Евро-1984», — первый женский чемпионат Европы по футболу. Две финальных игры проходили в Швеции и Англии (на полях обеих сборных, т.е каждая из команд играла на своём (в своей стране) и чужом (в стране соперника) поле). Чемпионский титул завоевала сборная Швеции, обыгравшая в серии пенальти сборную Англии со счётом 4-3 (основные матчи закончились со счётом 1-0 в пользу каждой из сборных). Так как в турнире приняли участие только 16 команд (менее половины членов УЕФА в то время), соревнование не получило официальный статус чемпионата.

Формат 
В отборочном раунде 16 команд были разделены на 4 группы по 4 команды, и первое место в группе квалифицировались в полуфинал соревнований, где команды играли навылет (плей-офф) по 2 игры (на полях обеих сборных, т.е каждая из команд играла на своём (в своей стране) и чужом (в стране соперника) поле). В финале также были две игры. Проигравшие в полуфинале делили третье место. Матчи состояли из двух половин по 35 минут.

Квалификация 
 См.: Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1984 (отборочный турнир)

Полуфиналы

Первый круг

Второй круг 

Англия выиграла 3-1 по сумме 2 матчей

Швеция выиграла 5-3 по сумме 2 матчей

Финал

Первый круг

Второй круг 

Швеция выиграла со счетом 4-3 по пенальти (дополнительного времени не было)

Бомбардиры 
3 гола
  Пиа Сундхаге

2 гола
  Linda Curl
  Каролина Мораче

1 гол

  Debbie Bampton
  Elisabeth Deighan

  Inge Hindkjær
  Anette Börjesson

  Doris Uusitalo
  Elisabetta Vignotto

Автогол
  Maura Furlotti (в матче против Швеции)

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF.com 

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1984 год в женском футболе
Чемпионаты Европы в 1984 году